

Sens premier 
Historiquement le mot bâtard (au féminin bâtarde) était employé pour désigner un enfant adultérin ou illégitime, c'est-à-dire conçu hors des normes sociales (mariage, célibat des prêtres…), également appelé « enfant de l'amour ». « Bâtard » était prononcé au   « bastard » dans toutes les langues.

Ce terme de bâtard n'est pas initialement péjoratif ; il sert à désigner les fils des nobles hors du mariage catholique. Au Moyen Âge, il arrive que des bâtards prennent la succession de leur père, tels qu'Ebles Manzer ou Guillaume le Conquérant.

À l'époque moderne, si la succession n'est plus possible, on retrouve de nombreux bâtards dans les armées, certains étant désignés explicitement sous ce nom : le Bâtard de Bourgogne, le Bâtard d’Armagnac, le Bâtard d'Orléans à qui le chef de leur famille confie le commandement effectif (lieutenance) de leur troupe. Ainsi, le sénéchal d'Agenais Robert de Balsac comprenait 8 % de bâtards dans sa compagnie, dont il avait confié la lieutenance à un parent, le « Bâtard de Balsac ». Ces bâtards de familles nobles étaient parfois « légitimés » et occupaient des rangs sociaux élevés, tels les enfants naturels de .

Sens dérivé 
À l'époque contemporaine, le terme bâtard est considéré comme une injure. Il peut qualifier une personne vivant sans l'un de ses parents, ou étant née dans des conditions socialement défavorables. Il a également pris un sens figuré très fort dans l'argot et les dialectes ruraux, désignant une personne taquine, qui dit ou fait des méchancetés à son entourage, ou qui effectue des actions contraires à la morale, se rapprochant du sens de « traître » ou de « coquin ». Il est souvent employé comme apostrophe dans des joutes verbales telles que « Ah l'bâtard ! ».

Il a également servi à désigner des groupes ethniques avec une connotation raciale :
 basters de Rehoboth (baster étant le mot néerlandais pour bâtard), désignant les populations métisses issues des unions entre colons néerlandais de la colonie du Cap et populations autochtones ;
 bâtards de Rhénanie, appellation insultante et raciste des enfants métis nés d'unions entre Allemandes et soldats des troupes coloniales françaises pendant l'occupation de la Rhénanie après la Première Guerre mondiale.

Voir aussi la liste de bâtards célèbres.

Par extension 
Par extension, le mot bâtard peut également désigner :
 un individu vil – l'usage actuel du terme dans ce sens est considéré comme une insulte, à l'origine de l'anglais bastard (salaud) ;
 une personne conçue hors mariage et n'ayant aucune relation avec son géniteur ;
 un « bâtard » est un pain entre la baguette et le pain d'un kilogramme (d'où son nom) de  ;
 un « bâtard » est un mortier constitué de chaux (12 à 15 %) et de ciment ;
 un « bâtard » est un chien qui n'appartient pas à une race précise.

Toponymie 
 .

Écriture 
 L'écriture bâtarde est un type d’écriture manuscrite issue d’une évolution entre deux modèles, l’un rigide et formel, l’autre plus libre, plus cursif. Le terme s’applique à diverses écritures nationales (bâtarde anglaise, bâtarde flamande). Plus spécifiquement en France, la bâtarde, intermédiaire entre l'écriture ronde et l'écriture coulée, est employée à partir du .

Arts 
 Justinien Trouvé ou le Bâtard de Dieu, film de Christian Fechner.
 Bâtard est une chanson du chanteur belge Stromae.
 La Bâtarde, roman autobiographique de Violette Leduc, paru chez Gallimard en 1964.
 Bâtard (titre original : Diable – A Dog), une nouvelle américaine de Jack London publiée aux États-Unis en 1904.

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste de bâtards célèbres
 Hôpital des Enfants-Trouvés

Notes et références